JBI steht für:
 Java Business Integration
 Jewish Braille Institute, heute JBI International
 Joint Battlespace Infosphere, US-amerikanisches Militärprojekt des Air Force Research Laboratory zur Nutzung des Global Information Grids

jbi steht für:
 Badjiri (ISO-639-3-Code), eine der Maric-Sprachen

Abkürzung